При́швін () — російське прізвище, утворене від слова пришва («передній навій ткацького верстата», у переносному значенні — «лисий»).
Відомі носії
 Пришвін Андрій Сергійович (1907—1978) — російський радянський прозаїк і журналіст, племінник М. М. Пришвіна.
 Пришвін Михайло Михайлович (1873—1954) — російський письменник.
 Пришвіна Валерія Дмитрівна (уроджена «Ліорко»; 1899—1979) — дружина М. М. Пришвіна, мемуаристка.

Див. також 
 Пришвіно — село в Новоржевському районі Псковської області Росії.